Немирич () — польская фамилия. Известные носители:

 
 Немирич, Юрий Стефанович (1612—1659) — подкоморий киевский и староста овруцкий.